Wadesville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wadesville (Indiana)
 Wadesville (Pennsylvania)
 Wadesville (Virginia)